Angelica laurentiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Merritt Lyndon Fernald. Angelica laurentiana ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
laurentiana